Coeloplanidae är en familj av kammaneter. Coeloplanidae ingår i ordningen Platyctenida, klassen Tentaculata, fylumet kammaneter och riket djur. I familjen Coeloplanidae finns 25 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kammaneter
Coeloplanidae